Sandefjord é um clube de futebol norueguês da cidade de Sandefjord, fundado em 10 de Setembro de 1998. Atualmente joga a Tippeligaen, e é profissional.

A melhor classificação do Sandefjord em um torneio nacional foi o vice-campeonato da Copa da Noruega em 2006. No mesmo ano, estreou na divisão mais alta do futebol no país e experimentou um nono lugar.

Títulos

 Copa da Noruega
 Títulos: Nenhum
 Vice-campeonato: 2006

Ligações externas
Sítio oficial

Clubes de futebol da Noruega
Clubes de futebol fundados em 1998
Sandefjord